Aracua peut désigner :

Aracua : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón ;
 Aracua : capitale de la paroisse civile d'Aracua, dans la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme